Bottleneck Lake ist der Name mehrerer Seen in den Vereinigten Staaten:

 Bottleneck Lake (Boundary County, Idaho)
 Bottleneck Lake (Minidoka County, Idaho)
 Bottleneck Lake (Kalifornien)